Jacques Brunet peut faire référence à :

 Jacques Brunet (banquier) (1901-1990), un banquier français ;
 Jacques Charles Brunet (1780-1867), un bibliographe français ;
 Jacques Sully Brunet (1794-1858), un homme politique français ;
 Jacques Brunet, (1939-) est un acteur français spécialisé dans le doublage ;

Voir aussi